Saprjanow () ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dimitar Saprjanow (* 1960), bulgarischer Judoka
 Petar Saprjanow (* 1959), bulgarischer Sportschütze